Бал-маскара́д ():
 Бал-маскарад — часть карнавала, костюмированный бал, участники которого наряжены в различные костюмы, зачастую с масками на лицах.
В музыке и театре
 «» — большая опера Даниэля Обера по либретто Эжена Скриба (1833).
 «Бал-маскарад» — опера Джузеппе Верди по либретто Антонио Сомма на основе либретто Эжена Скриба (1859).
 «Бал-маскарад» — кантата Франсиса Пуленка по поэме Макса Жакоба (1932).
 «Бал-Маскарад» — сольный альбом Виталия Дубинина, басиста группы Ария.
В кинематографе
 «Бал-маскарад» — немой фильм (Венгрия, 1917).
 «» — художественный фильм (Бельгия, 1998).
 «Бал-маскарад» — эпизод второго сезона телесериала «Твин Пикс» (1990).

 См. также
 Бал-маскарад в Опере — картина родоначальника французского импрессионизма Эдуарда Мане,